Larsza az ókori Mezopotámia egyik jelentős városállama volt az i. e. 2. évezred elején, amikor Babilon is a fennhatósága alá tartozott.

Források 

Mezopotámiai uralkodók listái